Integumentum bij zoogdieren
 Integument (planten) of zaadvlies bij zaadplanten